Plusieurs cathédrales peuvent être appelées « cathédrale de Birmingham » :
 à Birmingham en Alabama aux États-Unis :
 la cathédrale Saint-Paul de l’Église catholique ;
 à Birmingham en Angleterre au Royaume-Uni :
 la cathédrale Saint-Chad de l’Église catholique,
 la cathédrale Saint-Philippe de l’Église d’Angleterre,
 la cathédrale de la Mère-de-Dieu-et-de-Saint-André de l’Église orthodoxe.

Birmingham